Maria Josepha af Østrig henviser til:

 Maria Josepha af Østrig (1699-1757) – ærkehertuginde af Østrig, gennem giftermål kurfyrstinde af Sachsen og dronning af Polen
 Maria Josepha af Østrig (1751-1767) – ærkehertuginde af Østrig